Памятник «Стерегущему» — памятник геройской гибели в 1904 г. в бою Русско-японской войны миноносца «Стерегущий». Единственный петербургский монумент в стиле модерн и последний, сооружённый до революции. Открыт в мае 1911 года.

История 
Был установлен в Санкт-Петербурге по проекту скульптора К. В. Изенберга. Расчёты фундамента выполнил проф. В. Н. Соколовский, отлили скульптурную композицию в мастерской художественной бронзы В. З. Гаврилова («по Песочной улице в доме Опекушина»).

Памятник изображает часть корпуса корабля и двух матросов, открывающих кингстоны, что отражает распространённую легенду, согласно которой двое матросов затопили корабль, чтобы он не достался врагу (на самом деле на «Стерегущем» кингстонов не было).

Памятник был открыт 26 апреля 1911 года в присутствии императора Николая II, в Александровском парке на Каменноостровском проспекте.
Журнал «Искры» в мае 1911 года опубликовал фотографии с церемонии открытия памятника. Подпись под одной из них гласит: «Открытый 10 мая в Петербурге в Высочайшем присутствии памятник героям миноносца „Стерегущий“ с льющимся из открытого иллюминатора потоком воды.»

В середине 1930-х годов и с 1947 по 1971 год через открытый кингстон подавалась вода. Вода разрушала памятник, и в 1960-е годы у пьедестала были сооружены бетонные чаши-водосборники. Однако они не спасли ситуацию, и согласно принятому в 1970 году распоряжению Ленгорисполкома водопроводная система была демонтирована.

В 1954 году под руководством В. К. Изенберга (сына скульптора) была произведена реставрация памятника, а с его тыльной стороны восстановлена мемориальная доска с перечислением личного состава миноносца.

Памятник «Стерегущему» в культуре 
Памятник упомянут в стихотворении Павла Лукницкого «В тот день перед дворцом Кшесинской»:
«Открыв кингстоны морю бьющему,
Приняв на грудь воды гранит,
Матрос бессмертье „Стерегущему“
В час смерти собственной дарит.»

У группы Зимовье Зверей есть песня «Памятник Стерегущему».

В автобиографической повести «Перед восходом солнца» Михаил Зощенко описывает этот памятник в сцене свидания:

«Петербург. Каменноостровский проспект. Памятник „Стерегущему“. Два матроса у открытого кингстона. Бронзовая вода льется в трюм.

Не отрываясь, я смотрю на бронзовых матросов и на бронзовый поток воды. Мне нравится этот памятник.

Я люблю смотреть на эту трагическую сцену потопления корабля.»

Примечания 

Стерегущему
Каменноостровский проспект
Русско-японская война
Сооружения в стиле «северный модерн»
Здания и сооружения Петроградского района
Здания и сооружения, построенные в 1911 году в Санкт-Петербурге
Скульптуры 1911 года